Exton puede referirse a:

 Exton (Australia)
 Exton (Devon), Inglaterra
 Exton (Hampshire), Inglaterra
 Exton (Pensilvania), Estados Unidos
 Exton (Rutland), Inglaterra
 Exton (Somerset), Inglaterra